Plancton – categoria ecologica di organismi acquatici
Plankton o Creature dagli abissi – film del 1994 di Alvaro Passeri
Sheldon J. Plankton – personaggio della serie animata SpongeBob